Алекса́ндр Бобро́в:
 Бобров, Александр Александрович (род. 1944) — русский поэт и журналист.
 Бобров, Александр Алексеевич (1850—1904) — русский хирург, ординарный профессор.
 Бобров, Александр Григорьевич (род. 1960) — российский историк литературы.
 Бобров, Александр Константинович (1915—1998) — советский артист оперетты и балетмейстер, оперный певец.
 Бобров, Александр Михеевич (1907 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Бобров, Александр Сергеевич (род. 1981) — российский актёр.
 Бобров, Александр Филиппович (род. 1961) — российский политик.
 Бобров, Александр (лыжник) (род. 1984) — российский лыжник.